Het Aziatisch-Oceanisch kampioenschap korfbal 1998 was de vierde editie van dit toernooi.

Deelnemers
  (gastland)
  (titelverdediger)

Toernooi

Poule Fase

Wedstrijden voor bepaling eindstand

Eindstand van het toernooi

Aziatisch-Oceanische kampioenschappen korfbal
Korfbal in 1998
Sportevenement in Zuid-Afrika